

Persone
Menone – condottiero siracusano
Menone di Farsalo – mercenario che partecipò alla spedizione dei Diecimila
Menone di Farsalo – militare tessalo, padre di Ftia II e nonno di Pirro

Altro
Menone – dialogo di Platone
Menone – personaggio dell'Iliade